

Села:
 Котівка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Котівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Котівка — Житомирська область, Житомирський район
 Котівка — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Котівка — Сумська область, Путивльський район
 Котівка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Котівка — Харківська область, Барвінківський район
 Котівка — Харківська область, Вовчанський район
 Котівка — Харківська область, Зачепилівський район

Котівка (; ) — Придністров'я, Григоріопольський район

Котівка (Котувка) — село, Підляське воєводство, Гайнівський повіт, гміна Гайнівка

Див. також 
 Котовка